|-
| 156401 - || || 5 de gener de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 156402 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156403 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156404 - || || 8 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156405 - || || 10 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156406 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156407 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156408 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156409 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156410 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156411 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156412 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156413 - || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156414 - || || 8 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156415 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156416 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156417 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156418 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156419 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156420 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156421 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156422 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156423 - || || 12 de gener de 2002 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 156424 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156425 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156426 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156427 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156428 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156429 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156430 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156431 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156432 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156433 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156434 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156435 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156436 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156437 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156438 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156439 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156440 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156441 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156442 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156443 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156444 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156445 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156446 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156447 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156448 - || || 5 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156449 - || || 5 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156450 - || || 12 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156451 - || || 5 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156452 - || || 18 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156453 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156454 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156455 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156456 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156457 - || || 23 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156458 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156459 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156460 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156461 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156462 - || || 19 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156463 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156464 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156465 - || || 4 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156466 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156467 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156468 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156469 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156470 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156471 - || || 6 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156472 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156473 - || || 6 de febrer de 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 156474 - || || 11 de febrer de 2002 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 156475 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156476 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156477 - || || 12 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156478 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156479 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156480 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156481 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156482 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156483 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156484 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156485 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156486 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156487 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156488 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156489 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156490 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156491 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156492 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156493 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156494 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156495 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156496 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156497 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156498 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156499 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156500 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6